Forestburg (Alberta)
 Forestburg (Dakota du Sud)
 Forestburgh (New York)